Znane postaci noszące nazwisko Schirmer:

Polacy
 Kazimierz Schirmer – major artylerii Wojska Polskiego
 Józef Henryk Schirmer vel Szyrmer (1907–1985) – kapitan dyplomowany piechoty Wojska Polskiego

Niemcy
 Wilhelmine Schirmer-Pröscher (1889–1992) – działaczka polityczna, deputowana do Izby Ludowej NRD
 Amanda Schirmer – dyrektor Wyższej Szkoły Żeńskiej w Ostrowie Wielkopolskim w okresie kulturkampfu
 Franciszek Schirmer – ksiądz, proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bydgoszczy
 Hermann Schirmer (1868–1937) – generał porucznik
 Hans Schirmer (1888–1955) – generał porucznik, dowódca 23 Dywizji Piechoty
 Hans Schirmer – ambasador w Austrii w latach 1970-1974 
 Herbert Schirmer – członek Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej, minister kultury w rządzie Lothara de Maizière 
 Marcel Schirmer – członek grupy thrashmetalowej Destruction
 Otto Schirmer – niemiecki okulista
 Rudolf Schirmer – niemiecki okulista

Zobacz też
 Test Schirmera